Боулер может означать:
 Боулер — игрок в боулинг.
 Боулер, Филипп (1899—1945) — партийный деятель НСДАП, рейхсляйтер, обергруппенфюрер СС.
 Боулер, Грант (род. 1968) — новозеландский актёр.